Појам Гарда може да се односи на:
 Гарда Војске Србије, елитна јединица Војске Србије
 Кнежева гарда, елитна једница Кнежевине Србије
 Краљева гарда, елитна једница Краљевине Србије
 Српска добровољачка гарда, јединице Жељка Ражнатовића
 Српска гарда, једница Српског покрета обнове
 Гарда Пантери, јединица Војске Републике Српске
 Српска гарда Илиџа, јединица Војске Републике Српске
 Преторијанска гарда, лична заштита владара Римског царства
 Швајцарска гарда или Ватиканска гарда, лична гарда Ватикана
 Иранска револуционарна гарда, војна организација Исламске Републике Иран
 Ирачка републиканска гарда, јединица Војске Ирака
 Гарда светог цара Лазара, јединица Покрета ветерана Србије
 Збор народне гарде, хрватска полицијска јединица основана у СФРЈ, а затим војна јединица
 Гардијска бригада Југословенске народне армије
 Гарда (језеро), највеће језеро у Италији
 Гарда (Верона)
 Дезенцано дел Гарда, град у Италији
 Бела гарда
 Бела гарда (Словенија)
 Црвена гарда (Финска)
 Црвена гарда (Кина)

Географија 
 Гарда (језеро)
 Гарда (Верона)
 Гарда (Бреша)

Види још 
 Гвардија